Altzürükü (en francès i oficialment Aussurucq) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Muskildi i Urdiñarbe al nord, Idauze-Mendi al nord-est, Donaixti-Ibarre al nord-ouest, Gamere-Zihiga i Ozaze-Zühara a l'est, Behorlegi a l'oest, Mendibe al sud-oest i Altzai-Altzabeheti-Zunharreta al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa